Centro Universitário de Goiatuba, ou UniCerrado, anteriormente chamada de Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas de Goiatuba (FAFICH), é um centro universitário público/municipal sediado no município de Goiatuba, no estado de Goiás. É mantido pela Fundação de Ensino Superior de Goiatuba (FESG), criada pela Lei Municipal N. 788/85, de 7 de agosto de 1985.

Ligações externas 

 Página oficial do UniCerrado

Instituições de ensino superior de Goiás
Goiatuba